Богунович (/) — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Богунович, Велько (в монашестве Никанор; род. 1952) — епископ Сербской православной церкви, епископ Банатский.
 Богунович, Милош (род. 1985) — сербский футболист, нападающий ФК «Нови Пазар».
 Богунович, Момчило (1951—1993) — сербский военный деятель, известный военачальник армии Сербской Краины в период войны в Хорватии.
 Богунович, Урош — Народный герой Югославии.